Freiesleben ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Freiesleben (* 1965), deutsche Architektin, siehe Modersohn & Freiesleben Architekten
 Bertrand Freiesleben (* 1967), deutscher Künstler
 Carl Friedrich Gottlob Freiesleben (1801–1836), sächsischer Bergamtsassessor  
 Christian Heinrich Freiesleben (1696–1741), sächsischer Jurist 
 Georg Freiesleben (1839–1919), Senatspräsident beim Reichsgericht
 Gottfried Christian Freiesleben (1716–1774), sächsischer Bibliothekar und Schriftsteller
 Hans Freiesleben (1871–1945), Senatspräsident beim Reichsgericht
 Hans-Christian Freiesleben (1903–1985), deutscher Geophysiker, Astronom und Nautiker
 Hartwig Freiesleben (* 1942), deutscher Physiker
 Jakob Freiesleben (1598–1657), deutscher evangelischer Geistlicher  
 Johann Carl Freiesleben (1774–1846), sächsischer Oberberghauptmann
 Werner Freiesleben (1929–2013), deutscher Chemiker und Manager

Siehe auch:
 Freisleben